Aleksandar Živković – ex calciatore jugoslavo naturalizzato croato
 Aleksandar Živković – ex calciatore serbo
 Andrija Živković – calciatore serbo
 Bojana Živković – pallavolista serba
 Bora Zivkovic – ex calciatore danese
 Boris Živković – calciatore croato
 Bratislav Živković – ex calciatore serbo
 Đuro Živković – compositore e violinista serbo–svedese
 Marko Živković – calciatore serbo
 Miodrag Živković – politico montenegrino
 Mladen Živković – calciatore serbo
 Nebošja Jovan Živković – percussionista e compositore serbo
 Petar Živković – militare e politico jugoslavo
 Predrag Živković Tozovac – cantante e compositore serbo
 Richairo Živković – calciatore olandese
 Vasa Zivkovic – poeta e patriota serbo
 Živko Živković – calciatore serbo
 Zoran Živković – politico serbo
 Zoran Živković – ex calciatore serbo
 Zoran Živković – allenatore di pallamano ed ex giocatore di pallamano serbo
 Zoran Živković – scrittore serbo
 Zvonko Živković – ex calciatore jugoslavo